Себастьян — многозначный термин: имя, фамилия, топоним.

Имя 
Себастьян (Себастиан, Севастьян) — мужское имя от латинского Sebastianus.

Носители:
 Святой Себастьян
 Себастьян I — король Португалии.
 Себастиан — римский император-узурпатор в Галлии в 412—413 гг.
 Себастиан (римский полководец) — римский полководец IV века.
 Себастьян де Бурбон

Фамилия 
 Себастьян, Гай (род. 1981) — австралийский певец родом из Малайзии.
 Себастьян, Джуд (род. 1965) — индийский хоккеист на траве и тренер.
 Себастьян, Джулия (род. 1993) — аргентинская пловчиха. 
 Себастьян, Катберт (1921—2017) — генерал-губернатор Сент-Китса и Невиса (1996—2013)
 Себастьян, Тоби (род. 1992) — английский актёр и музыкант из Оксфорда.
 Себаштьян, Педру (род.1952) — ангольский военный и государственный деятель.

Псевдоним 
 Михаил Себастьян (настоящее имя Иосиф Гехтер; 1907—1945) — румынский писатель.

Топоним 
 Себастьян (округ, Арканзас)
 Себастьян-Баррус
 Себастьян-Ларанжейрас
 Себастьян-Леал
 Себастьян-Пагадор

Другое 
 «Себастьян» — роль Ильи Андреевича Кислицына  в спектакле В.Ф.Борисенко "Двенадцатая ночь" .

См. также 
 
 
 Себастьян Шоу (Marvel Comics)

Немецкие мужские имена